Het bokstoernooi in het lichtvlieggewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou werd gehouden van 21 juli tot en met 2 augustus 1980. Aan deze klasse tot 48 kilogram deden 22 boksers mee, afkomstig uit evenzovele landen.

Regerend wereldkampioen Steve Muchoki uit Kenia ontbrak bij het toernooi, omdat hij kort voor aanvang was toegetreden tot de professionals. Zijn vaderland boycotte de Olympische Spelen in Moskou uiteindelijk ook. Tevens afwezig was de Amerikaanse kampioen Robert Shannon, eveneens vanwege de sportboycot. Topfavorieten waren derhalve de Sovjet-Rus Sjamil Sabirov, de Europees kampioen, en de Cubaan Hipólito Ramos, die zich verrassend had geplaatst voor het toernooi. György Gedó werd in Moskou de eerste bokser ooit die aan vier Spelen deelnam. Hij, de kampioen van 1972 in München, verloor in de kwartfinales van Ramos. Die beet zich op zijn beurt in de finale stuk op de defensieve tactiek van Sabirov, die door de jury werd aangewezen als winnaar.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=180
| score-width=20

| RD1-team01=  Dietmar Geilich
| RD1-score01= 3
| RD1-team02= 
| RD1-score02= 2
| RD1-team03= 
| RD1-score03= rsc
| RD1-team04= 
| RD1-score04= rsc
| RD1-team05= 
| RD1-score05= 
| RD1-team06= 
| RD1-score06= 
| RD1-team07= 
| RD1-score07= 
| RD1-team08= 
| RD1-score08= 
| RD1-team09=  Li Byong-Uk
| RD1-score09= 3
| RD1-team10=  Henryk Pielesiak
| RD1-score10= 2
| RD1-team11=  Vandui Bayasgalan
| RD1-score11= 1
| RD1-team12=  Gilberto Sosa
| RD1-score12= 4
| RD1-team13=  Antti Juntumaa
| RD1-score13= ko
| RD1-team14=  Beruk Asfaw
| RD1-score14= ko
| RD1-team15=  Dumitru Şchiopu
| RD1-score15= ko
| RD1-team16=  Adel Hammoude
| RD1-score16= ko

| RD2-team01=  Dietmar Geilich
| RD2-score01= 5
| RD2-team02= 
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  João Manuel Miguel
| RD2-score03= 0
| RD2-team04=  Sjamil Sabirov
| RD2-score04= 5
| RD2-team05=  Li Byong-Uk
| RD2-score05= 3
| RD2-team06=  Gilberto Sosa
| RD2-score06= 2
| RD2-team07=  Antti Juntumaa
| RD2-score07= 1
| RD2-team08=  Dumitru Şchiopu
| RD2-score08= 4

| RD3-team01=  Dietmar Geilich
| RD3-score01= 1
| RD3-team02= {{nowrap| Sjamil Sabirov}}
| RD3-score02= 4
| RD3-team03=  Li Byong-Uk
| RD3-score03= 4
| RD3-team04=  Dumitru Şchiopu
| RD3-score04= 1

| RD4-team01= 

Lichtvlieg